David Jacobs (atleet) (1888-1976), Brits atleet
 David Jacobs (tafeltennisser) (1977), Indonesch tafeltennisser
 David Jacobs (presentator) (1926-2013), Brits presentator
 David M. Jacob (1942), Amerikaans historicus
 David Jacobs (schrijver) (1939), Amerikaans scenarioschrijver